La Ligue 2 2010-2011 è stata la 72ª edizione del secondo campionato di calcio più importante in Francia. La stagione è iniziata il 9 agosto 2010 ed è terminata il 27 maggio 2011.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Squadre 
 Maggior numero di vittorie:  (18)
 Minor numero di sconfitte:  (7)
 Migliore attacco:  (63)
 Miglior difesa:  (32)
 Miglior differenza reti:  (+22)
 Maggior numero di pareggi:  (16)
 Minor numero di pareggi:  (7)
 Maggior numero di sconfitte:  e  (19)
 Minor numero di vittorie:  (7)
 Peggiore attacco:   e   (35)
 Peggior difesa:  (61)
 Peggior differenza reti:  (-24)

Verdetti finali 

Sul campo
Promosse
  promosso in Ligue 1 come prima classificata
  promosso in Ligue 1 come seconda classificata
  promosso in Ligue 1 come terza classificata.

Retrocesse
  retrocesso in National come ultima classificata
  retrocesso in National come penultima classificata;
  retrocesso in National come terzultima classificata.

Collegamenti esterni 
 http://www.calcio.com/tutte_le_partite/fra-ligue-2-2010-2011/

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Ligue 2